Sayeed ist der Familienname folgender Personen:

 Aryana Sayeed (* 1985), afghanische Sängerin, Komponistin, Moderatorin und Frauenrechtlerin
 Mohammad Sayeed (1936–2016), indischer Politiker